Не следует путать с фильмом 1959 года «Солдатка»

«Солдатки» — советский фильм 1977 года режиссёра Валентина Казачкова, по мотивам одноимённой повести Михаила Цыбы.

Сюжет 
Весна 1944 года, освобождённая от нацистов Украина. В сожженное небольшое село на луганщине возвращаются из эвакуации три подруги — Феня, Алёна и Галя. Полуголодные, где на попутных машинах, а где и пешком, тащат они с собой тяжелый сундук, только не с платьями и домашней утварью, а с запчастями для трактора — эти молодые девушки — механизаторы, и у них руки горят до работы: возродить, оживить опустошённую войной землю. А сам трактор они перед приходом немцев надёжно спрятали в овраге за селом. В дороге к ним присоединяется демобилизованный солдат, влюбившийся в Галю. Достав из оврага трактор и восстановив его они начинают пахать землю. Вскоре Аленка выходит замуж за приехавшего на побывку любимого — фронтовика, который сразу после свадьбы снова уезжает на передовую. Подруги продолжают днем и ночью пахать заросшие бурьяном земли. Их единственный на район трактор пашет землю соседним сёлам. Наступает осень, и героический труд девушек дает плоды — первый урожай колхоза «Красный хлебороб» отправляется на фронт.

В ролях 
 Нина Ильина — Феня
 Лариса Удовиченко — Алёнка
 Надежда Пономаренко — Галя
 Андрей Праченко — Кислый
 Олег Корчиков — Найдёнов
 Зинаида Дехтярёва — Одарка
 Владимир Алексеенко — дед Карпо
 Виктор Полищук — дед Харлампий
 Александр Костюченко — Сашко Гомин
 Саша Коломеец — Федя
 Жоробек Аралбаев — Реземетов
 Александр Кавалеров — Петя
 Мария Капнист — Марина
 Константин Степанков — Степаныч
 Инга Третьякова — цыганка
 Зана Занони — эпизод

Критика 
Критика писала, что при хорошем сценарии фильм не удался:
Не повезло в том году студии с фильмом «Солдатки». Автор сценария М. Цыба родом из степного Донбасса, и описал он то, чему сам был непосредственный свидетель или участник …. К сожалению, испытания, которым подвергся сценарий М. Цибы, напрочь его разрушили. От разветвлённых сюжетных линий уцелела только упомянутая весна 1944 года, всё остальное исчезло бесследно. В «Солдатках» хорошие эпизоды (первая вспашка, свадьбы Разаметова и Алёны), но фильм в целом не сложился, не стал тем, чем он мог бы стать.

Источники 
 Солдатки // Советские художественные фильмы: 1976—1977 / Мария Павлова. — М.: Нива России, 1995. — стр. 286

Фильмы СССР 1977 года
Фильмы-драмы СССР
Военные драмы
Фильмы Одесской киностудии
Фильмы о Великой Отечественной войне